Andoni Blázquez (1987-), coureur cycliste Basque ;
 Eladia Blázquez (1931-2005), chanteuse et compositrice argentine de tango ;
 Jesús Hernández Blázquez (1981-), coureur cycliste espagnol ;
 José García Blázquez, écrivain espagnol titulaire du Prix Nadal en 1973 ;
 Raúl Blázquez, torero ;
 Ricardo Blázquez Pérez (1942-), évêque espagnol ;
 Víctor Manuel Blázquez, torero ;
 Xosé Álvarez Blázquez, écrivain galicien.

Patronyme hispanique